Adorable Julia peut faire référence à :

 Adorable Julia, film franco-autrichien d'Alfred Weidenmann sorti en 1962 (d’après le roman  La Comédienne de William Somerset Maugham) ;
 Adorable Julia, pièce de théâtre de Marc-Gilbert Sauvajon créée en 1986 et diffusée à la télévision en 1988 (d’après le roman  La Comédienne de William Somerset Maugham) ;
 Adorable Julia, un téléfilm (1988) ;
 Adorable Julia, film américano-britannico-hongro-canadien d'István Szabó sorti en 2004 (d’après le roman  La Comédienne de William Somerset Maugham).